Суперкубок Швеції з футболу 2010  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 березня 2010 року між чемпіоном та володарем кубка Швеції клубом АІК та віце-чемпіоном Швеції Гетеборгом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2010
Швеція